

Ljestvica nakon prvog dijela

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Rezultati

Kvalifikacije za ostanak u 1. HNL

NK Solin Građa  - NK Marsonia 5:2

NK Marsonia - NK Solin Građa 3-0

Marsonia je izborila ostanak u 1. HNL za sezonu 2001./02. jer je dala više golova u gostima prema pravilu o pobjedniku u slučaju istog zbroja golova.

Zanimljivosti 
 Marijo Dodik je u dresu Slaven Belupa u 12. kolu zabio Varteksu 6 pogodaka, što je do danas rekordan broj postignutih golova u jednoj utakmici.
 Najbolji je strijelac lige bio opet Tomo Šokota, iz Dinama, postigavši 20 golova.
 Najboljim je igračem lige prozvan Dinamov igrač, Boško Balaban.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka: 
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Dunaferr 0:2, 2:2

 3. pretkolo:  Milan - Dinamo Zagreb 3:1, 3:0

 Kup UEFA:
 Pretkolo: Rijeka -  Valletta 3:2, 5:4 (produžeci)
 1. kolo:  Celta - Rijeka 0:0 1:0 (produžeci)

 1. kolo:  Brondby - Osijek 1:2, 0:0
 2. kolo: Osijek -  Rapid Beč 2:1, 2:0
 3. kolo: Osijek -  Slavia Prag 2:0, 1:5

 1. kolo:  Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb 0:3, 1:1
 2. kolo:  Parma - Dinamo Zagreb 2:0, 0:1

 Intertoto kup:
 1. kolo: Cibalia -  FK Obilić 3:1, 1:1
 2. kolo:  Tatabánya FC - Cibalia 3:2, 0:0

 1. kolo:  Glenavon F.C. - Slaven Belupo 1:1, 0:3
 2. kolo:  Zaglebie Lubin - Slaven Belupo 1:1, 0:0
 3. kolo: Slaven Belupo -  Sigma Olomouc 1:1, 0:1

Poveznice 
 2. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 7. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

2000./01.
 1